Als Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale () wird in Italien der Leiter des Außenministeriums (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale) bezeichnet.

Dies ist eine Liste der Außenminister Italiens seit 1861.

Königreich Italien (1861–1946)

Italienische Republik (seit 1946)

Siehe auch 
 Außenministerium (Italien)
 Ministerium (Italien)

Weblinks 

!
!
Italien